Cold River ist der Name folgender Flüsse:

in den Vereinigten Staaten:
 Cold River (Bearcamp River), in New Hampshire
 Cold River (Connecticut River), in New Hampshire
 Cold River (Otter Creek), in Vermont
 Cold River (Raquette River), in New York
 Cold River (Saco River), in New Hamphire und Maine

in Kanada:
 Cold River (Lac des Îles), in Saskatchewan

Cold River ist auch:
 der Originaltitel von Verschollen am Cold River, US-amerikanischer Spielfilm von Fred G. Sullivan (1982)